Бортник — украинская и польская фамилия. Происходит от слова бортник — человек, занимающийся бортевым (лесным) пчеловодством.

Носители фамилии 
 
 Бортник, Владимир Фёдорович (род. 1949) — украинский политик.
 Бортник, Егор Михайлович (Лёва Би-2; род. 1972) — певец и музыкант, актёр, солист группы «Би-2».
 
 Бортник, Михаил Михайлович (род. 1960) — казахстанский общественный и политический деятель.
 Бортник, Николай Николаевич (Макс Барских; род. 1990) — украинский певец и композитор, автор песен.
 Бортник, Роман Иосифович (1908—1945) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Бортник, Сергей Юрьевич (род. 1961) — член НАН Украины, доктор географических наук.
 Бортник, Шандор (1893—1976) — венгерский художник, ректор Будапештской академии изобразительных искусств.
 Бортник, Януарий Демьянович (1897—1938) — украинский советский театральный режиссёр.

Населённые пункты 
 Бортник — деревня, Боровичский район, Новгородская область, Россия.

См. также 
 Бортники